Une moderne Olympia is de titel van twee schilderijen van de Franse impressionistisch kunstschilder Paul Cézanne, beide geïnspireerd door het schilderij Olympia van Édouard Manet:

 Une moderne Olympia (1869-1870) is het eerst vervaardigde van de twee werken, olieverf op doek, 57 x 55 cm, thans in particulier bezit.
 Une moderne Olympia (1873-1874) is het tweede werk met dezelfde naam, olieverf op doek, thans in het Musée d'Orsay in Parijs. Het werd geschilderd in het verblijf van dokter Paul Gachet in Auvers-sur-Oise en voor het eerst geëxposeerd op de eerste grote impressionistententoonstelling van 1874, waar het veel kritiek kreeg.